

Sigle 
 Renault 9 – automobile della Renault

Astronomia 
 R9 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 R9 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 R9 – codice vettore IATA di Camai Air

Trasporti 
 R9 – tangenziale di Charleroi (Belgio)

Sport 
 R9 – linea di bastoni da golf di TaylorMade Golf
 R9 – soprannome del calciatore Ronaldo

Altro 
 R9 – missile